Mala Fama, Buena Vidha — дебютний студійний альбом мексиканського репера Dharius, виданий лейблами RCA Records та Sony BMG 22 червня 2018 р.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2018
Хіп-хоп альбоми
Дебютні альбоми 2018